Imperial Motor Car Company ist der Name folgender früherer US-amerikanischer Hersteller von Automobilen:

 Imperial Motor Car Company (Ohio)
 Imperial Motor Car Company (Pennsylvania)
 Imperial Motor Car Company (Texas)